Сезон 1995 Формулы-1, 46-й сезон Формулы-1, состоял из 17-ти Гран-при и проходил с 26 марта по 12 ноября. Чемпионом мира стал Михаэль Шумахер, Кубок конструкторов завоевала команда Бенеттон-Рено.

Первые победы: Жан Алези, Джонни Херберт и Дэвид Култхард

Обзор чемпионата

Гонщики и команды 

 Команда Ларрусс была включена в заявочный лист сезона, но не смогла провести ни одного этапа и, пропустив гран-при Бразилии, снялась с чемпионата

Результаты сезона

Гран-при

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 102
|-
! 2
|  Деймон Хилл

|align="right"| 69
|-
! 3
|  Дэвид Култхард

|align="right"| 49
|-
! 4
|  Джонни Херберт

|align="right"| 45
|-
! 5
|  Жан Алези

|align="right"| 42
|-
! 6
|  Герхард Бергер

|align="right"| 31
|-
! 7
|  Мика Хаккинен

||

|align="right"| 17
|-
! 8
|  Оливье Панис

|align="right"| 16
|-
! 9
|  Хайнц-Харальд Френтцен

|align="right"| 15
|-
! 10
|  Марк Бланделл

||
||

|align="right"| 13
|-
! 11
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 11
|-
! 12
|  Эдди Ирвайн

|align="right"| 10
|-
! 13
|  Мартин Брандл
||
||
||

||

||
||

|align="right"| 7
|-
! 14
|  Джанни Морбиделли

||
||
||
||
||
||
||

|align="right"| 5
|-
! 15
|  Мика Сало

|align="right"| 5
|-
! 16
|  Жан-Кристоф Буйон
||
||
||
||

||
||
|align="right"| 3
|-
! 17
|  Агури Судзуки

||
||
||
||
||

||
||
||
||
||

||
|align="right"| 1
|-
! 18
|  Педро Лами
||
||
||
||
||
||
||
||
||

|align="right"| 1
|-
! 19
|  Пьерлуиджи Мартини

||
||
||
||
||
||
||
||
|align="right"| 0
|-
! 20
|  Юкио Катаяма

||

|align="right"| 0
|-
! 21
|  Педру Динис

|align="right"| 0
|-
! 22
|  Макс Папис
||
||
||
||
||
||
||

||
||
||
|align="right"| 0
|-
! 23
|  Лука Бадоер

|align="right"| 0
|-
! 24
|  Таки Иноуэ

|align="right"| 0
|-
! 25
|  Андреа Монтермини

|align="right"| 0
|-
! 26
|  Бертран Гашо

||
||
||
||
||
||

|align="right"| 0
|-
! 27
|  Доменико Скиаттарелла

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|align="right"| 0
|-
! 28
|  Карл Вендлингер

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

|align="right"| 0
|-
! 29
|  Ян Магнуссен
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

||
||
|align="right"| 0
|-
! 29
|  Найджел Мэнселл
||
||

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|align="right"| 0
|-
! 31
|  Йос Ферстаппен

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|align="right"| 0
|-
! 32
|  Роберто Морено

|align="right"| 0
|-
! 33
|  Габриэле Тарквини
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

||
||
||
|align="right"| 0
|-
!
|  Джованни Лаваджи
||
||
||
||
||
||
||
||

||
||
||
||
||
|align="right"| 0
|-
!
|  Жан-Дени Делетра
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

||
||
||
|align="right"| 0

Ссылки 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор сезона на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1